Clement Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Clement Township (Illinois)
 Clement Township (Michigan)
 Clement Township (North Dakota)